Johanna van Engeland (Londen, 5 juli 1321 - Hertford, 7 september 1362) was een Engelse prinses die koningin van Schotland werd door huwelijk met David II van Schotland. Ze werd geboren in de Tower of London, vandaar haar bijnaam Joan of the Tower.

Levensloop
Johanna was de jongste dochter van koning Eduard II van Engeland en Isabella van Frankrijk. Ze was een zus van Eduard III van Engeland, Jan van Eltham, Baron van Cornwall en Eleonora van Woodstock. In overeenstemming met het Verdrag van Northampton werd zij op 17 juli 1328 op 7-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan de latere David II van Schotland in Berwick-upon-Tweed. Nadat haar schoonvader Robert I van Schotland in 1329 was overleden, werd haar echtgenoot koning van Schotland, hij werd gekroond in Scone in november 1331. Ondanks hun huwelijk dat 34 jaar duurde, bleef het echtpaar kinderloos en leek hun relatie liefdeloos

Na de overwinning van Eduard III van Engeland samen met zijn compagnon Edward Balliol bij Halidon Hill in juli 1333 werden David II en zijn koningin voor de veiligheid naar Boulogne Frankrijk gebracht in mei 1334. Zij verbleven daar in Château Gaillard onder bescherming van de Franse Koning Filips VI van Frankrijk, hij behandelde hen volgens de hofse gebruiken. Er is weinig bekend over het leven van de Schotse Koning en Koningin in Frankrijk, David was wel present bij een Engelse en Franse treffen bij Vironfosse in oktober 1339.

Nadat de factie van David II de bovenhand had gekregen in Schotland, keerde het paar in 1341 terug naar hun koninkrijk. In 1346 werd David II gevangengenomen in de Slag bij Neville's Cross en verbleef hij 11 jaar in Engeland. Hierdoor leefde Johanna en haar echtgenoot van elkaar gescheiden. Johanna stierf kinderloos in 1362.

Voorouders

Referenties

Huis Plantagenêt
Partner van de koning van Schotland
Persoon in de 14e eeuw